Wylie (Texas)
Wylie (romanisatie)
 Wylie (aboriginal), een lid van het team van ontdekkingsreiziger Edward John Eyre
 Christopher Wylie, klokkenluider van het Cambridge Analytica-schandaal (2018)